Boldog, a szentté avatáshoz kapcsolódó katolikus egyházjogi fogalom
 Boldog, község Heves megyében